Südheide steht für:

 Südheide, Teil der Lüneburger Heide
 Südheide (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Celle
 Naturpark Südheide, deutscher Naturpark in der Lüneburger Heide
 Verwaltungsgemeinschaft Südheide, Verwaltungsgemeinschaft in Sachsen-Anhalt